Светско првенство у рукомету 2019. је 26. Светско првенство у рукомету које је одржано од 9. јануара до 27. јануара 2019. године у Данској. Титулу брани Француска, која је као домаћин освојила титулу на претходном Светском првенству у рукомету. Данска и Немачка су се као домаћини директно квалификовали. Титулу је освојила Данска, којој је то 1. титула на Светским првенствима.

Кандидатуре 
Данска и Немачка су се заједно кандидовали. Противкандидати су били Пољска и заједничка кандидатура Словачке и Мађарске. Међународна рукометна федерација је 27. октобра најавила да ће Данска и Немачка бити домаћини Светског првенства у рукомету.

Састав такмичења 
Ово издање првенства се вратило на састав такимичења који се примењивало на Светском првенству 2011. године. 24 репрезентација су подељене у 4 групе, из које ће три најбоље репрезентације ићи у други круг такмичења. Три лошије репрезентације из сваке групе такмичиће се за пласман од 13. до 24. места. У другом кругу 12 репрезентација ће бити подељено у две групе. Преносе се бодови из првог круга који су се освојили против репрезентација из групе из које су се квалификовали у други круг. Две најбоље пласиране репрезентације у свакој групи из другог круга иду у полуфинале. Репрезентације које освоје треће место у својој групи ће играти за 5. место, а које су завршиле на четвртој позицији играју меч за 7. место.

Квалификације

Квалификоване екипе 

1 Подебљани број означава првака на том такмичењу. Накошени број означава земљу домаћина те године.
<div id="2">2 Рукометне савезе Јужне Кореје и Северне Кореје позвала је Међународна рукометна федерација да учествују на првенству уједињени. Јужнокорејска репрезентација 11 пута је пре учествовала на Светским првенствима: 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2007, 2009, 2011. и 2013. године. Изворно се квалификовала као Полуфиналиста азијског првенства 2018. године.

Жреб 
Жребање група је било 25. октобра 2018. године у Копенхагену у Данској.

Шешири 

  је уместо  Јужне Кореје.

Састави репрезентација 

Састави репрезентација на Светском првенству у рукомету 2019.

Градови домаћини 
Прва намера је била да се Светско првенство игра у осам градова: Копенхагену, Хернингу, Берлину, Минхену, Мајнхајму, Киелу и Хамбургу. Касније је одлучено да се игра у шест градова и шест дворана.Све дворане могу примити преко 10.000 гледалаца. Завршница ће се играти у Јиск Банк Боксен у Хернингу у Данској.

Судије 
Судијски парови су изабрани 25. октобра 2018. године. Изабрано је 16 судијских парова.

Групе

Такмичење по групама 
Паспоред утакмица је објављен у августу. Три најбоље пласиране екипе су се пласирале у други круг.

Критеријум 
Уколико се у истој групи нађу два тима са једнаким бројем бодова, завршне позиције ће бити одрђене према критеријумима по редоследу:
 број бодова добијених на утакмици између екипа о којима се ради,
 гол разлика између екипа о којима се ради,
 број голова у утакмици између тимова о којима се ради,
 гол разлика у свим утакмицама у групи,
 број постигнутих голова у свим утакмицама у групи,
 Извлачење на лутрију.
 Сва времена су по средњоевропском времену

Први круг такмичења

Коначан пласман

Група А 
 Мечеви су играни у Берлину.

Резултати

Табела

Група Б 
 Мечеви су играни у Минхену.

Резултати

Табела

Група Ц 
 Мечеви су играни у Хернингу и Копенхагену.

Резултати

Табела

Група Д 
 Мечеви су играни у Копенхагену.

Резултати

Табела

Други круг такмичења

Коначан пласман

Група 1 
 Мечеви су играни у Келну.

Резултати

Табела

Група 2 
 Мечеви су играни у Хернингу.

Резултати

Табела

Борбе за позиције

Президент куп

Од 21. до 24. места

Од 17. места до 20. места

Од 13. места до 16. места

Завршница

Полуфинале

Меч за седмо место

Меч за пето место

Меч за треће место

Финале

Статистика

Најбољи стрелци

Извор: IHF

Најбољи голман 

Извор: IHF

Коначне позиције 
 Тимови који су у другом кругу завршили на петој позицији рангирани су од 9. до 10. места, а тимови који су завршили на шестом месту рангирани су од 11. до 12. места. У случају истог броја бодова одлучује гол-разлика.

Награде

Најбољи тим турнира 
Најбољи тим Светског првенства 2019. је: 
 Голман:  Никлас Ландин Јакобсен
 Лево крило:  Магнус Јендал
 Леви бек:  Сандер Сагосен
 Пивот:  Бјарте Мирол
 Средњи бек:  Расмус Лауге
 Десни бек:  Фабијан Веде
 Десно крило:  Феран Соле

Најбољи играч турнира 
„Најкориснији играч” (МВП):  Микел Хансен

Најбољи стрелац турнира 
Најбољи стрелац:  Микел Хансен

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт
 Званични сајт
 Званични сајт

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Данској
Рукомет у 2019.
Чланци на ијекавици
Рукомет у Немачкој